Štitar je lahko:
 Štitar, naselje na Hrvaškem
 Štitar, naselje v Srbiji